Хайме Эмма (; ) — аргентинский шахматист, международный мастер (1978).

Чемпион Аргентины 1978 г. (разделил 1—2 места с Д. Кампорой и выиграл дополнительный матч со счетом 3½ : ½).

В составе сборной Аргентины участник 3-х шахматных олимпиад (1958, 1972 и 1978 гг.; в 1978 г. выступал на 1-й доске). В 1958 г. команда стала бронзовым призёром соревнования. Также в составе национальной сборной участник командного первенства мира среди студентов 1958 г.

Участник ряда крупных международных турниров. Главное достижение — победа в Мар-дель-Плате (опен-турнир, 1975 г.).

В 1966, 1975 и 1978 гг. представлял Аргентину в зональных турнирах.

Был известным в Аргентине шахматным журналистом. Редактировал шахматные отделы в журналах «Siete Días» и «Humor».

Жил в Буэнос-Айресе, но в 1987 г. переехал в Сан-Луис, где продолжал заниматься журналистикой и шахматной педагогикой. Журналистская деятельность Эммы вызвала недовольство у местных властей. В 1992 г. он был задержан на 25 дней, а еще через 4 года выселен из дома вместе с семьей и был вынужден вернуться в Буэнос-Айрес.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Хайме Эммы на шахматных олимпиадах
 Выступления Хайме Эммы в командных чемпионатах мира среди студентов

Шахматисты Аргентины